Agnieszka Przemyślidka (zm. 1228)
 Agnieszka Przemyślidka (1211–1282)
 Agnieszka Przemyślidka (zm. ok. 1268)
 Agnieszka Przemyślidka (1269–1296)
 Agnieszka Przemyślidka (1289–1296)
 Agnieszka czeska (1305–przed 1337)